Westend oder West End steht für:

 Westend, Vorstadt westlich eines Stadtzentrums
 Berlin-Westend, Ortsteil von Berlin
 Walle-Westend, Ortsteil von Walle, siehe Walle (Bremen) #Westend
 Arbeiterkolonie Westend, Werkssiedlung in Essen
 Frankfurt-Westend, Stadtteil von Frankfurt am Main
 Westend (Mönchengladbach)
 Münchner Westend, siehe Schwanthalerhöhe
 Westend (Offenbach am Main), Stadtviertel von Offenbach
 Silhöfer Aue/Westend, Stadtbezirk von Wetzlar
 Wiesbaden-Westend, Ortsbezirk von Wiesbaden
 West End (Bahamas), Stadt auf den Bahamas
 West End (Boston), Stadtteil von Boston
 Westend (Espoo), Stadtteil von Espoo
 West End (London), Stadtteil von London

Westend oder West End steht außerdem für:
 Westend (Band), österreichische Band
 West End (Band), britische Band
 Westend (Roman), Roman (1992) von Martin Mosebach
 WestEnd. Neue Zeitschrift für Sozialforschung, deutsche Fachzeitschrift (seit 2004)
 Westend Verlag, deutscher Buchverlag
 SC Westend 1901, Fußballverein aus Berlin
 SG Westend Frankfurt, Sportverein aus Frankfurt am Main

Siehe auch:
 West End Historic District